Ordet Amen kan henvise til flere artikler

 Amen: Hebraiske ord.
 Amen-Ra er en egyptisk gud.